Кинтела-де-Лейрадо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Селанова. Занимает площадь 31,26 км². Население 751 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Оренсе